Ла́сло Надь (; 17 июля 1925,  — 30 января 1978, Будапешт) — венгерский поэт. Старший брат писателя .

Надь происходил из крестьянской семьи и в своём творчестве, исходя из народных традиций, размышлял об общечеловеческих мифах и ритуалах. Его книга «Гимн для всех эпох» (; 1965) считается одним из наиболее ярких событий послевоенной венгерской поэзии.

В 1968 году Ласло Надь был награждён премией «Золотой венец».

С 1975 года вёл дневник, который был издан.

Сочинения 
 Tűnj el fájás (1949)
 A tüzér és a rozs (1951)
 Gyöngyszoknya (1953)
 Havon delelő szivárvány (1954)
 A nap jegyese (1954)
 Játék Karácsonykor (1956)
 Rege a tűzről és a jácintról (1956)
 A vasárnap gyönyöre (1956)
 A deres majális (1957)
 Ki viszi át a szerelmet (1957)
 Búcsúzik a lovacska (1963)
 Vállamon bárányos éggel (1964)
 Mennyegző (1964)
 Himnusz minden időben (1965)
 Zöld Angyal (1965)
 Arccal a tengernek (1966)
 Ég és föld (1971)
 Versben bújdosó (1973)
 Erdőn, mezőn gyertya (1975)
 Versek és versfordítások I—III. (1975)
 Válogatott versek (1976)
 Csodafiú-szarvas (1977)
 Kísérlet a bánat ellen (1978)
 Jönnek a harangok értem (1978)
 Kísérlet a bánat ellen (1980)
 Szárny és piramis (1980)
 Didergő ezüstfiú (1981)
 Nagy László legszebb versei (1982)
 Nagy László összegyűjtött versei (1988)
 Inkarnáció ezüstben (1993)
 Krónika töredékek (1994)
 Legszebb versei (1995)
 Válogatott versek (1995)

Издания на русском языке 

 Надь Л. Стихи : Пер. с венг. / Сост., вступ. ст. О. Россиянова. — : Художественная литература, 1985. — 158 с.

Ссылки 

Венгерские поэты
Лауреаты премии имени Аттилы Йожефа
Лауреаты премии «Наследие Венгрии»
Похороненные на кладбище Фаркашрети
Почётные граждане Смоляна